Desa Sanca kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sanca (administrativ by i Indonesien, lat -6,58, long 107,96), Jawa Barat, 
 Desa Sanca (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 107,70), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar